Železnodorožnyj,  con il significato di "ferroviario", è un toponimo russo, che indica:
Železnodorožnyj – città dell'Oblast' di Mosca
Železnodorožnyj – insediamento urbano dell'Oblast' di Kaliningrad
Železnodorožnyj – insediamento urbano dell'Oblast' di Irkutsk
Železnodorožnyj – denominazione dal 1942 al 1985 di Emva, nella Repubblica di Comi
Železnodorožnyj – città della Russia nella Repubblica dei Comi